Unununium ou Roentgênio — elemento químico
 Unununium (so) — sistema operacional

Desambiguações de tecnologia